Turismul din Rusia a înregistrat o creștere rapidă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Rusia are un Patrimoniu cultural bogat, fiind inclusă printre cele mai populare destinații turistice din lume. 23 dintre acestea sunt incluse în lista locurilor din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Printre cele mai importante trasee turistice din Rusia se numără o călătorie în jurul Inelului de Aur format din orașe antice, croaziere pe râuri mari, inclusiv Volga, și călătorii de lungă durată pe celebra cale ferată transsiberiană. Diverse regiuni și culturi etnice din Rusia oferă diferite alimente și suveniruri, și au o mare varietate de tradiții, printre care baia lipovenească, Tatar Sabantoyul tătar, sau ritualurile șamaniste siberiene. În 2013, Rusia a fost vizitată de 28,4 milioane de turiști, ceea ce o face a noua cea mai vizitată țară din lume și a șaptea cea mai vizitată din Europa.

Statistici 
În 2013, 27 de milioane de turiști au sosit în Rusia, generând venituri de 11,2 miliarde $. În total, turiștii din țară și din străinătate au contribuit cu 860 de miliarde de ruble la PIB rus, sprijinind industria turistică care are 966.500 de angajați.

Statistici turiștii 
Numărul de turiști care au venit în Rusia conform Serviciului Federal de Securitate:

Iacutia propune ca atracții turistice fostele lagăre de muncă forțată.
Polonezii vizitează locurile crimelor comunismului, de exemplu, cele de la masacrul de la Katyn și Insulele Solovetsky.

Note 

Turismul în Rusia